Casa de Orleães - família nobre francesa.
Casa de Orléans e Bragança - casa imperial de origem brasileira, francesa e portuguesa, como um ramo da Casa de Bragança, brasileira e portuguesa e também como ramo da Casa de Orleães de origem francesa.

Toponímia 

Orleães - cidade da França

Outras localidades

Orleans (Santa Catarina)
Orleans (Curitiba)

Orleans (Indiana)
Orleans (Iowa)
Orleans (Nebraska)
Nova Orleães — cidade mais populosa da Luisiana.

Clubes sociais e desportivos 

US Orléans — time de futebol, sediado em Orleães, na França.

Associação Atlética Orleans - clube de futebol, fundado em 2007 e sediado em Orleans (Santa Catarina).
CEC/Orleans - clube de futebol formado da parceria entre o Curitibanos EC com a prefeitura de Orleans (Santa Catarina) para a disputa do Campeonato Catarinense de Futebol de 2017 - Série C.

Desambiguação